Attanasio ist der Familienname folgender Personen:

 A. A. Attanasio (* 1951), US-amerikanischer Fantasy- und Science-Fiction-Autor
 Annabelle Attanasio (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Antonio Attanasio (* 1982), italienischer Schwimmer
 Dino Attanasio (* 1925), italienischer Comiczeichner und -autor

 Luca Attanasio (1977–2021), italienischer Diplomat
 Orazio Attanasio (* 1959), italienischer Ökonom
 Paul Attanasio (* 1959), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Ugo Attanasio (1887–1969), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Athanasios